Champions League 2011 steht für:
 AFC Champions League 2011, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2011, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions League Twenty20 2011, internationaler Cricketwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2010/11
 Champions League 2011/12
 Champions League